Радослав Петров (Габрово, 22. септембар 1965), познатији као Радо Шишарката, бугарски је поп-фолк певач.

Дискографија

Албуми 
 -{Прости ми}- (1993)
 -{Без сълзи}- (1994)
 -{Флинстоун}- (1995)
 -{Тигре, тигре}- - са Попа (1996)
 -{Боже, боже}- (1996)
 -{Сладурано}- (1997)
 -{DJ Парса}- (2000)
 -{Черните ангели}- (2009)

Спотови 

Рођени 1965.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи